Aubrey Powell (1946- ), designer anglais
 (1918–2009), footballeur gallois